Чемпіонат Австрії 1971—1972 () — 61-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Другий титул чемпіона Австрії здобув Ваккер (Інсбрук).

Перед початком чемпіонату два клуба з Відня Ваккер і Адміра об'єдналися в один клуб Адміра Ваккер.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1972
Австрія
Австрія
1971 в австрійському спорті
1972 в австрійському спорті